Життя з ідіотом:
 Життя з ідіотом (оповідання) — оповідання Віктора Єрофєєва.
 Життя з ідіотом (фільм) — фільм за оповіданням Віктора Єрофєєва.
 Життя з ідіотом — опера Альфреда Шнітке за оповіданням Віктора Єрофєєва.
 Життя з ідіотом (вистава) — вистава Андрія Жолдака за оповіданням Віктора Єрофєєва (Національний театр Раду Станка, Сибіу, Румунія, 2007).